Buzura panterinaria är en fjärilsart som beskrevs av Swinhoe 1886. Buzura panterinaria ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
panterinaria